Рудольф Августович Петерсон (1897—1937) — комендант Кремля, дивинтендант (1935).

Биография 
Родился в латышской семье мелкого служащего. Окончил высшее начальное училище. До призыва в армию работал в Туле. В мае 1916 призван на военную службу и направлен в лейб-гвардии Петроградский полк. Там же окончил учебную команду и в ноябре 1916 направлен в Латышский запасный стрелковый батальон. В июле 1917 окончил учебную команду связи Латышского запасного стрелкового полка и направлен в 1-й инженерный полк на должность телефониста.

Участник 1-й мировой войны, с июля 1917 телефонист 1-го инженерного полка, с августа 1917 телефонист 7-го Бауского латышского полка. В конце 1917 получил отпуск по болезни. После возвращения из отпуска в середине 1918 служил в 11-й запасной пехотной бригаде. В начале апреля 1918 демобилизован из старой армии.

В апреле 1918 добровольно вступил в Красную армию, в 1919 в РКП(б). С апреля 1918 старший уполномоченный Московского окружного военкомата, с июня 1918 помощник заведующего отделом связи информации Оперативного управления штаба наркомвоена. Во время Гражданской войны с 6 августа 1918 года начальник связи, с 16 февраля 1919 по 9 декабря 1920 года начальник экстренного поезда народного комиссара по военным и морским делам Л. Троцкого. Участник Гражданской войны. В октябре — ноябре 1918 года в составе особого отряда, сформированного из команды поезда и приданных частей, командировался и выполнял боевые задания на угрожаемых участках фронта, за умелое руководство действиями такого отряда в районе города Лиски награждён орденом Боевого Красного Знамени приказом Реввоенсовета 8-й армии. С февраля по март 1920 года особоуполномоченный Революционного совета 1-й Революционной трудовой армии.

С апреля 1920 комендант Московского Кремля. Исполняя эту должность, по заданию партийного и военного руководства выезжал на фронт, где исполнял обязанности члена РВС разных армий, участник разгрома войск барона П. Н. Врангеля в Крыму. Окончил Кремлёвскую школу при ВЦИК. Член ЦИК СССР седьмого созыва, член Моссовета.

«Кремлёвское дело» 

В связи с «Кремлёвским делом» (делом «Клубок») в апреле 1935 года освобождён от должности коменданта Кремля и зачислен в распоряжение народного комиссара обороны СССР. С июня 1935 года — помощник командующего войсками Киевского военного округа по материальному обеспечению.

Арестован 27 апреля 1937 года. Военной коллегией Верховного суда СССР 21 августа 1937 года по обвинению в принадлежности к «контрреволюционной террористической организации» приговорён к расстрелу. Приговор приведен в исполнение в тот же день. Место захоронения праха на территории Донского крематория.

Определением Военной коллегии от 11 мая 1957 года посмертно реабилитирован.

Память 
Почетный курсант Московского высшего военного командного училища.

Адреса 
В Москве проживал на территории Кремля, в Киеве на улице Спартака, дом 4-Б, квартира 5.

Литература 
 Петерсон И. Р., Петерсон М. Р. Судьба семьи // Черушев Н. С. Коменданты Кремля в лабиринтах власти. - М.: Вече, 2005 – С. 355–421 : портр., ил;
 Жуков Ю. Н. Настольная книга сталиниста. Серия: Сталина на вас нет! Изд-во: Яуза-Пресс, 2012. ISBN 978-5-9955-0416-0;
 Жуков Ю. Н. Гордиться, а не каяться! Правда о Сталинской эпохе. Серия: Сталинист. Изд-во: Эксмо, Яуза, 2011. ISBN 978-5-699-46904-8;
 Прудникова Е. А. Взлёт и падение "красного Бонапарта". Трагическая судьба маршала Тухачевского. Серия: Историческое расследование. Изд-во: Вече, 2013. ISBN 978-5-905820-51-9;
 Прудникова Е. А., Колпакиди А. И. Серия: Загадки истории. Изд-во: Олма Медиа Групп, 2008. ISBN 978-5-373-00352-0;
 Коростышевский В. Я. «Девочка из Кремля». Глава 7. Кремлёвские небожители;
 Мартенс Л. Запрещённый Сталин. Серия: Сталинист. Изд-во: Эксмо, Яуза, 2012. ISBN 978-5-699-45040-4;
 Романенко К. К. Сталинский 37-й. Лабиринты заговоров. Серия: Сталин: Великая эпоха. Изд-во: Эксмо, Яуза, 2007. ISBN 978-5-699-24847-6;
 Черушев Н. С., Черушев Ю. Н. Расстрелянная элита РККА (командармы 1-го и 2-го рангов, комкоры, комдивы и им равные). 1937-1941. Биографический словарь. М., 2012, с. 400-402;
 Мальков П. Д. Записки коменданта Кремля. Серия: Военные мемуары. Изд-во: Воениздат, 1987.

Примечания

Ссылки 
 Охрана спасала Сталина от пуль, но сама гибла в репрессиях 
 Справка по воспоминаниям дочерей 
 Московский Кремль - цитадель России 

Большевики
Революционеры России
Военачальники, репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России
Члены ЦИК СССР